Stacchini ist der Familienname folgender Personen:

 Ulisse Stacchini (1871–1947), italienischer Architekt
 Gino Stacchini (* 1938), italienischer Fußballspieler und -trainer